Tognazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Gianmarco Tognazzi (* 1967), italienischer Schauspieler
 Maria Sole Tognazzi (* 1971), italienische Regisseurin
 Ricky Tognazzi (* 1955), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Roberto Tognazzi, italienischer Politiker
 Ugo Tognazzi (1922–1990), italienischer Schauspieler